Рахлин — еврейская матронимическая фамилия; имеет женскую форму Рахлина. Известные носители:

 Рахлин, Анатолий Соломонович (1938—2013) — советский и российский тренер по дзюдо, заслуженный тренер России.
 Рахлин, Илья Яковлевич (1917—2002) — советский и российский театральный режиссёр.
 Рахлин, Лев Ильич (род. 1948) — российский театральный режиссёр, сын И. Я. Рахлина.
 Рахлин, Леопольд Матвеевич (1898—1994) — учёный-медик, основатель казанской кардиологической школы.
 Рахлин, Михаил Анатольевич (род. 1977) — заслуженный тренер России по дзюдо, сын А. С. Рахлина.
 Рахлин, Натан Григорьевич (1906—1979) — советский дирижёр и педагог.
 Рахлин, Рафаил Павлович (1926—1998) — российский театральный режиссёр и актёр.
 Рахлин, Юлиан Михайлович (род. 1974) — австрийский скрипач и альтист.

Рахлина 
 Рахлина, Марлена Давидовна (1925—2010) — русский поэт и переводчик.
 Рахлина, Элеонора Натановна (1934—2006) — украинский краевед, специалист по истории и архитектуре Киева, экскурсовод, дочь Н. Г. Рахлина.

Схожие фамилии 
 Рохлин